Серо Вијехо има више значења:

 Серо Вијехо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Вијехо (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Вијехо (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Вијехо (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Вијехо (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Вијехо, Пино Суарез (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Вијехо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Вијехо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику